Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Peter Fleming 6–2, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Mark Edmondson /  Ferdi Taygan (primo turno)

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Fritz Buehning /  Peter Fleming (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1983